Мичунович () — сербская фамилия.
 Мичунович, Бачо — командир батальона черногорской службы; кавалер ордена св. Георгия.
 Мичунович, Вукашин (1919—2005) — югославский писатель, участник Народно-освободительной борьбы.
 Мичунович, Драголюб (род. 1930) — сербский политик.
 Мичунович, Светлана — писательница и литературный критик.

Народные герои Югославии 
 Мичунович, Благота (1910—1942)
 Мичунович, Велько (1916—1982)
 Мичунович, Вукосава (род. 1920)